Dolac – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Brestovac
 Donji Dolac – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Omiš
 Gornji Dolac – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Omiš
 Gromin Dolac – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Jelsa
 Gmina Primorski Dolac − gmina w Chorwacji w żupanii splicko-dalmatyńskiej
 Ivan Dolac – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Jelsa

 Dolac – wieś w Czarnogórze, w gminie Berane
 Dolac – wieś w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje

 Dolac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Busovača
 Dolac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Dolac– wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Glamoč
 Dolac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Zavidovići
 Dolac na Lašvi – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Duratbegov Dolac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje
 Dražev Dolac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje
 Ljuti Dolac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zachodniohercegowińskim, w mieście Široki Brijeg

 Dolac – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo
 Dolac – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar
 Dolac – osada w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka
 Dolac – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka

 Čašić Dolac – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar